

Geografia 
 Oea – antico nome di Tripoli (Libia)

Sigle 
  Organización de los Estados Americanos,  Organisation des États américains,  Organização dos Estados Americanos  – Organizzazione degli Stati americani
 Operatore economico autorizzato, certificazione di soggetti nei rapporti con le dogane.
 oleoiletanoamide, durante la digestione i grassi spezzettati in elementi più piccoli; oleoiletanoamide è uno di questi che per semplicità viene anche chiamata Oea.
 Osservatorio europeo australe  – organizzazione astronomica internazionale

Codici 
 OEA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vincennes Oneal (Stati Uniti)